Multidentorhodacarus är ett släkte av spindeldjur. Multidentorhodacarus ingår i familjen Rhodacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Multidentorhodacarus